Bratříčku, zavírej vrátka - pierwszy album Karela Kryla z roku 1969, wydany przez Panton.

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 https://web.archive.org/web/20090103024856/http://www.karelkryl.potterharry.net/view.php?cisloclanku=2005022701

Albumy muzyczne wydane w roku 1969
Albumy poezji śpiewanej i piosenki literackiej
Albumy Karela Kryla